Fagernes ist der Ortsname einer Reihe norwegischer Ortschaften:

 Fagernes (Nord-Aurdal), eine Stadt in der Kommune Nord-Aurdal im Fylke Innlandet
 Fagernes (Tromsø), ein Ort in der Kommune Tromsø im Fylke Troms og Finnmark
 Fagernes (Narvik), ein Ort in der Kommune Narvik im Fylke Nordland
 Fagernes (Ringerike), Ort in der Kommune Ringerike im Fylke Viken
 Fagernes (Eidsvoll), Ort in der Kommune Eidsvoll in Viken
 Fagernes (Tysfjord), Ort in der ehemaligen Kommune Tysfjord
 Fagernes (Sortland), Ort in der Kommune Sortland im Fylke Nordland
 Fagernes (Lenvik), Ort in der Kommune Senja im Fylke Troms og Finnmark

Siehe auch:
 Fagernäs